Bán Zoltán (1916–1998) színész, szerkesztő, rendezőasszisztens
 Bán Zoltán Elizeus (1931–2019) ciszterci szerzetes
 Bán Zoltán András (1954–) József Attila-díjas író, drámaíró, műfordító, kritikus, szerkesztő, irodalmár.